261-я стрелковая дивизия — тактическое соединение (стрелковая дивизия) РККА, принимавшая участие в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия находилась в составе действующей армии с 9 сентября 1941 по 20 сентября 1942 года.

261-я стрелковая дивизия (261 сд) сформировалась с июля 1941 года в г. Бердянск по постановлению Государственного Комитета Обороны № ГКО-207сс от 19.07.1941. К концу формирования дивизия насчитывала 10 577 чел., 35 орудий, 78 миномётов, 108 станковых и 163 ручных пулемёта. 9 сентября части 261-й сд включены в 6-ю армию Южного фронта под команованием Малиновского Р. Я. В этот момент 6-я армия занимала левый берег Днепра возле Днепропетровска.

23 сентября 261-ю сд перебросили в район Краснограда. В ходе боёв с 1-й танковой группой Вермахта у реки Самара дивизия понесла тяжёлые потери и обращена в бегство, немецкие войска заняли Новомосковск.

Боевым распоряжением штаба Южного фронта об укомплектовании 74-й и 261-й стрелковых дивизий 12-й армии (14 октября 1941 г.) Рядовой и младший начальствующий состав строевых подразделений, материальную часть, вооружение и конский состав 261 сд обратить на укомплектование 74 сд.

20 сентября 1942 года, согласно приказу командующего 56-й армии, личный состав и вооружение дивизии были переданы частям 30-й стрелковой Иркутской дивизии. С 29 сентября по 12 октября 1941 года дивизия отступала в составе 12-й армии к станции Красноармейская. 12 октября личный состав и ВВТ дивизии переданы на пополнение 79-й сд, а управления дивизии и полков выехали в Ворошиловград на новое формирование. После переформирования, дивизия вошла в состав 24-й армии и заняла оборону на реке Северский Донец у Красного Яра. 22 июля 261-я сд отошла к Новочеркасску. В дальнейшем дивизия отступала в район Кубани.

В ходе наступления на Майкоп в августе 1942 года частей 1-й танковой армии Вермахта, 261-я сд вместе с другими частями 12-й армии отступает за реку Белая. С 14 августа по 20 сентября 1942 дивизия сражалась в районе г. Горячий Ключ.

29 сентября 1942 года управление дивизии и специальные подразделения выехали в город Ереван на новое формирование.

После войны 261-я стрелковая дивизия переформирована в 37-ю стрелковую дивизию в 1955 году. А затем, в 1957 переформирована в 127-ю мотострелковую дивизию. Дислоцируясь в Закавказье, находилась под управлением 7-й гвардейской армии.

В соответствии с Договором о правовом статусе Вооружённых сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанным 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года 127-я мотострелковая дивизия переформирована в 102-ю военную базу.

Состав

Командиры 
 Ерёмин, Михаил Андреевич (18.07.1941—28.09.1941), полковник
 Гудков, Дмитрий Иванович (08.10.1941—03.12.1941), генерал-майор
 Ильин, Александр Михайлович (04.12.1941—25.07.1942), полковник, 
 Сердюков, Алексей Григорьевич (26.07.1942—27.10.1942), полковник
 Маслов, Василий Тимофеевич (28.10.1942—04.06.1943), полковник, 
 Волкович, Тимофей Иванович (05.06.1943—12.11.1943), полковник
 Митоян, Баграт Саркисович (13.11.1943—01.12.1943), полковник
 Балоян, Нерсес Парсеевич (02.12.1943—март 1946), полковник
 Варюхин, Андрей Петрович (март 1946—август 1946), полковник
 …
 Заиюльев, Николай Николаевич (сентябрь 1949—январь 1951), генерал-майор
 Сиванков, Алексей Иванович (январь 1951—июнь 1953), полковник
 …

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1995 году
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Мотострелковые дивизии СССР